

Persone
 Capucine Rousseau (1980) – tennista francese
 Florian Rousseau (1974) – pistard francese, vincitore di tre ori olimpici
 François-Eugène Rousseau (1827-1891) – artista del vetro e della ceramica
 Henri Rousseau detto "Il Doganiere" (1844-1910) – pittore francese
 Jean-Baptiste Rousseau (1670-1741) – poeta e drammaturgo francese
 Jean-Claude Rousseau (1950) – regista cinematografico francese
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) –  filosofo, scrittore e musicista svizzero
 Nicolas Rousseau (1983) – ciclista su strada e pistard francese
 Paul Marc Rousseau (1989) – chitarrista e produttore discografico canadese
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904) – politico francese
 Sandrine Rousseau (1972) – economista e politica francese
 Scubilione Rousseau (1797-1867), religioso francese della congregazione dei Fratelli delle scuole cristiane
 Théodore Rousseau (1812-1867) – pittore paesaggista francese, caposcuola dei Barbisonniers

Personaggi immaginari
 Alex Rousseau o Alexandra – personaggio della serie televisiva Lost
 Danielle Rousseau – personaggio della serie televisiva Lost

Altro 
 2950 Rousseau – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1974
 Gambetto Rousseau – apertura degli scacchi
 Rousseau giudice di Jean-Jacques,  è un'opera autobiografica di carattere filosofico (titolo originale: Rousseau juge de Jean-Jacques) di Jean-Jacques Rousseau
 Rousseau – software realizzato dalla Casaleggio Associati per gestire il M5S.